Detta är en lista över alla berg och bergskedjor på Mars.

 Mons syftar på ett stort, isolerat berg.
 Montes, pluralform av mons, syftar på en bergskedja.
 Tholus syftar på ett litet berg.
 Tholi, pluralform av tholus, syftar på en grupp av små berg.
 Dorsum syftar på en större kulle.
 Dorsa, pluralform av dorsum, syftar på en grupp av större kullar.

Berg och bergskedjor på Mars